Carboneras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Carboneras, Hidalgo, Mineral de la Reforma, 
 Carboneras, Durango, 
 Carboneras, Nuevo León, 
 Carboneras, Sinaloa, Guasave, 
 Carboneras, Veracruz, Las Minas,

Spanien 

 Carboneras de Guadazaón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Carboneras (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Carboneras (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar